15. Mistrzostwa Azji Juniorów w Lekkoatletyce – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 20, które odbyły się  między 9 i 12 czerwca 2012 w Kolombo na Sri Lance.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012
Lekkoatletyka na Sri Lance
2012 w Azji
Kolombo
Sri Lanka w XXI wieku